Urbana kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Urbana, Veneto, kommun, Veneto, Provincia di Padova,

USA 

 Urbana, Maryland, ort, Frederick County, 
 Urbana, Missouri, ort, Dallas County, 
 Urbana, Iowa, ort, Benton County, 
 Urbana, Illinois, countyhuvudort, Champaign County, 
 Urbana, Ohio, countyhuvudort, Champaign County, 
 Urbana, New York

Se även 
 Urban
Urbanisering